Начиная с 2000 года число объектов пояса Койпера с диаметрами от 500 до 1200 км (около половины диаметра Плутона) стало быстро возрастать. А в 2002 году был обнаружен классический объект пояса Койпера (50000) Квавар, поперечник которой превысил 1200 км. Обнаруженные позднее карликовые планеты Хаумеа и Макемаке, как выяснилось 29 июля 2005 года имеют ещё большие размеры. Но это скорее были исключения большинство этих объектов, такие как (28978) Иксион и (20000) Варуна имеют в диаметре в среднем около 500 км. Это постепенно привело к пониманию Плутона как одного из самых крупных, но по сути рядового члена пояса Койпера.

Ниже в таблице приводятся карликовые планеты и другие самые яркие объекты данного класса с абсолютной звёздной величиной не менее 4,2 ):

См. также 
 Список транснептуновых объектов

Примечания 

Пояс Койпера